Hardwicke ou Hardwick peuvent désigner :

Patronymes 

 Elizabeth Hardwick ou Hardwicke, connue sous le nom de Bess de Hardwick (1527?-1608), comtesse de Shrewsbury, est une aristocrate anglaise ;
 Catherine Hardwicke (1955 - ), réalisatrice, scénariste et chef décoratrice américaine ;
 Cedric Hardwicke (1893-1964), est un acteur anglais ;
 Charles Hardwicke (1788-1880), explorateur de la Tasmanie ;
 Edward Hardwicke (1932-2011), acteur britannique, fils de Sir Cedric Hardwicke et d'Helena Pickard ;
 Mary Hardwick Hare, britannique résidant aux États-Unis, créatrice de la Coupe de la Fédération de tennis féminin en 1963 ;
 Michael Hardwick (1924-1991) et Mollie Hardwick (1916-2003), auteurs britanniques de romans policiers, d'essais et de novélisations ;
 Michelle Hardwick (née en 1976), est une actrice anglaise ;
 Richard Hardwick (né en 1994), joueur de rugby à XV australien ;
 Thomas Hardwicke (1755-1835), militaire et naturaliste britannique ;
 Baron Cavendish d'Hardwick, titre subsidiaire des ducs de Devonshire en Angleterre,

Toponymes

Canada 
 Hardwicke (Nouveau-Brunswick), paroisse du comté de Northumberland.

États-Unis 
  ;
 Hardwick (Californie) ;
 Hardwick (Massachusetts) ;
 Hardwick (Minnesota) ;
  ;
 Hardwick (Vermont).

Royaume-Uni 
 Hardwick (Buckinghamshire) ;
 Hardwick (Cambridgeshire) ;
  ;
 Hardwicke, village anglais situé dans le Gloucestershire ;
 Hardwick (Lincolnshire),
  ;
  ;
  près de Witney ;
 Hardwick (Cherwell) (Oxfordshire) près de Bicester ;
 Hardwick Hall, une des maisons de campagne élisabéthaines les plus connues, située à Doe Lea, village proche de Chesterfield, dans le Derbyshire.

Homonymie de patronyme